Lasiommata är ett släkte av fjärilar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1841. Lasiommata ingår i familjen praktfjärilar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Praktfjärilar
Lasiommata